Hrvatski kinološki savez
 Hrvatski konjički savez
 Hrvatski košarkaški savez
 Hrvatski kuglački savez
 Hrvatsko katoličko sveučilište
 Hrvatska konzervativna stranka
 Hrvatska konzervativna stranka (2014.)